Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2006/07 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2006/07 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Esch Rochade Reine mit 13 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft von Le Cavalier Differdange 23 Spieler ein. Insgesamt kamen 130 Spieler zum Einsatz, von denen 17 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 10 Partien war Jan Bednarich (Gambit Bonnevoie), 8,5 Punkte aus 10 Partien erzielte Christian Jeitz (Le Cavalier Differdange). Mit Thomas Hisler, Marc Schweitzer (beide Cercle d'échecs Dudelange), Alexander Berelowitsch, Marina Boidman (beide De Sprénger Echternach), Andrei Schschekatschew, Wenke Henrichs (beide Le Cavalier Differdange), Arnaud Helstroffer (Esch Rochade Reine) und Fritz Klicker (Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Henrichs drei Partien spielte, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Esch Rochade Reine

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 18 Spieler von Le Cavalier Differdange und Cercle d'échecs Dudelange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2006
Schach 2007
Wikipedia:Liste